Азиатские игры 1966 года (также известные как V Азиада) проходили с 9 декабря по 20 декабря 1966 года в столице Таиланда городе Бангкок. В них приняло участие 1945 спортсменов из 18 стран и колониальных владений, которые соревновались в 14 видах спорта. Тайвань и Израиль вернулись к Азиатским играм, после политического скандала на предыдущих играх. На этих играх дебютировал женский волейбольный турнир.

Виды спорта 
На V Азиатских играх проходили соревнования по 14 видам спорта:
 Лёгкая атлетика
 Бадминтон
 Баскетбол
 Бокс
 Волейбол
 Велоспорт
 Футбол
 Хоккей на траве
 Стрельба
 Плавание
 Настольный теннис
 Теннис
 Борьба
 Тяжёлая атлетика

Страны-участницы 
 
  Бирма
  Гонконг
 
 
 
 
 
 
  Малайская Федерация
 
 
 
 
 
  Цейлон

Итоги Игр

Источники 
 Официальная страница Игр на сайте Олимпийского совета Азии
 Некоторые результаты 

1966